La praline désigne différentes confiseries : 
 En Belgique, une praline, ou petit chocolat ou chocolat est un montage à base de chocolat fourrées de divers ingrédients chocolat, noisette, amande ou liqueur.
 En France, la praline est un bonbon constitué d'une amande ou d'une cacahuète risolée dans du sucre cuit, lequel peut être teinté et parfumé de diverses manières, ce qui est appelé chouchou en Belgique.
 En Louisiane, aux États-Unis, la praline est une confiserie constituée de noix de pécan (ou pacane), de sucre brun, de beurre et de crème.

Elle peut également désigner : 
Praline désigne aussi la mère d'Astérix dans les aventures d'Astérix le gaulois.
Praline : née Jeannine Marie Lucienne Sagny (1921-1953), nom d'artiste comme mannequin de Janine Marsay, son nom d'actrice après son mariage en  avec le comédien Michel Marsay. Elle débute chez Lucien Lelong et entre dans la cabine de Pierre Balmain. Elle est la première, comme mannequin, à publier ses mémoires dès 1951 (au Seuil).

Références